Conspiración de Aragón puede referirse a:
 Cualquier conspiración relacionada con Aragón.
 Las actividades atribuidas a los infantes de Aragón (siglo XV).
 Las Alteraciones de Aragón (1590).
 La Conspiración del Duque de Híjar (1648).
 Las actividades atribuidas al partido aragonés del Conde de Aranda (siglo XVIII).